Дьеп ():

 Дьеп — город и коммуна на северо-западе Франции, в регионе Верхняя Нормандия.
 Дьеп — округ во французском регионе Верхняя Нормандия.
 Дьеп — город в графстве Вестморленд канадской провинции Нью-Брансуик.